

Personnage 
 Pour le saint catholique, voir : Gatien de Tours

Toponyme 
 Pour la commune du Calvados voir : Saint-Gatien-des-Bois
 pour l'aéroport de Deauville voir : Aéroport de Deauville-Normandie

Homonymie